Medienakademie steht für:
 ARD.ZDF medienakademie, Nürnberg und Hannover
 Evangelische Medienakademie, Hamburg 
 Medienakademie Ruhr, Essen
 Hessische Film- und Medienakademie, Offenbach